Das Interzonenturnier der Frauen 1973 in Menorca war ein Schachturnier.

Überblick 

Das Interzonenturnier der Frauen fand im September/Oktober 1973 in Menorca statt. Erste wurde Walentina Koslowskaja und war direkt qualifiziert für das Kandidatenturnier der Frauen. Die nächsten vier Platzierten mussten ein Play-Off spielen, wobei Natalia Konopleva ausschied. Das Kandidatenturnier gewann Nana Alexandria.

Kreuztabelle

Stichkampf 
Der Stichkampf um drei Startplätze in den Kandidatenwettkämpfen fand im Februar und März 1974 in Kislowodsk statt.

Weblinks 
 Das Interzonenturnier 1973 der Frauen in Menorca auf Mark-weeks.com (englisch)
 48 Partien des Interzonenturnier der Frauen 1973 in Menorca auf 365chess.com (englisch)

Einzelnachweise 

1973
Schachveranstaltung 1973
Schachwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung auf den Balearischen Inseln
Menorca